Имагава:

 Имагава — самурайский род в Японии периода Сэнгоку.
 Имагава Ёсимото — 9-й глава рода Имагава, один из известнейших даймё эпохи Сэнгоку Дзидай